Peter West er navnet på flere personer:

 Peter West – dansk godsejer (1708-1767).
 Peter West (atlet) – dansk atletikudøver (født 1962).